|}
Die Bahnstrecke Tscherniwzi (Czernowitz)–Suceava ist eine Hauptbahn in der Ukraine und Rumänien. Sie verläuft in der Bukowina.

Geschichte 
Am 1. September 1866 ging in Österreich-Ungarn die Bahnlinie von Lemberg nach Czernowitz in Betrieb. Sie wurde von der Lemberg-Czernowitz-Jassy-Eisenbahn-Gesellschaft (LCJE) erbaut und betrieben. Diese erhielt am 15. Mai 1867 die Konzession für die Weiterführung der Bahn bis Suceava an der damaligen österreichisch-rumänischen Grenze.

Die Konzession sah vor, dass die Arbeiten noch im gleichen Jahr zu beginnen hatten und bis Ende 1869 abgeschlossen sein sollten. Ein Grund für den schnellen Baubeginn war das Bestreben, der an einer Hungersnot leidenden Bevölkerung der Bukowina Erwerbsmöglichkeiten zu verschaffen. Trotz ungünstiger Geländebedingungen konnte die Strecke planmäßig am 28. Oktober 1869 eröffnet werden. Zusammen mit der am 15. Dezember 1869 erfolgten Inbetriebnahme der Bahnstrecke Suceava–Roman verfügte Rumänien nunmehr über eine Verbindung seines Bahnnetzes mit dem Ausland. Die österreichisch-rumänische Grenze lag unmittelbar südlich des Bahnhofs Itzkany (rumänisch Ițcani, heute Bahnhof Suceava Nord).

Trotz ihrer Bedeutung blieb die Strecke durch die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in der Bukowina und im Norden der Moldau zunächst defizitär. Von der österreichischen Regierung wurde von 1872 bis 1875 eine Zwangsverwaltung über die Strecke verhängt. In den Jahren 1889–1894 wurde sie gegen entsprechende Ausgleichszahlungen verstaatlicht; der Betrieb erfolgte nunmehr durch die k.k. Staatsbahnen (kkStB).

Im Ergebnis des Ersten Weltkrieges gelangte die Bukowina an Rumänien; die hier beschriebene Bahnstrecke lag vorübergehend vollständig auf rumänischen Territorium, bis die Sowjetunion 1940 die Nordbukowina besetzte und damit auch die Bahnstrecke teilte. Nachdem die Nordbukowina 1941 von Rumänien zurückerobert wurde, gehört sie seit 1944 erneut zur Sowjetunion bzw. seit 1991 zur Ukraine. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der nördliche Teil der Strecke mit Breitspurgleisen versehen.

Aktuelle Situation 
Die gesamte Linie ist eingleisig und auf dem Abschnitt von Suceava Nord bis Dărmănești mit Wechselstrom (25 kV, 50 Hz) elektrifiziert. Sie ist momentan (2009) der einzige Bahn-Grenzübergang im Personenverkehr zwischen der Ukraine und Rumänien und auch für den Güterverkehr zwischen beiden Ländern von Bedeutung. Die Umspuranlage befindet sich auf ukrainischer Seite in Wadul Siret.

Einziger grenzüberschreitender Zug im Personenverkehr war 2009 der Zug Moskau–Sofia mit Kurswagen aus Kiew. Hinzu kommen zwischen Tscherniwzi und Wadul Siret beziehungsweise Dornești und Suceava einige Regionalzüge. 2019 gab es nur eine grenzüberschreitende Umsteigeverbindung täglich, einmal wöchentlich eine Direktverbindung im Schlafwagen des Kurswagens Bukarest–Kiew.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke in Rumänien
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke TscherniwziSuceava
Bahnstrecke TscherniwziSuceava
Spurweite 1520 mm
Spurweite 1435 mm